Leyhe steht für:

 Henner Leyhe (1947–2017), deutscher Sänger
 Stephan Leyhe (* 1992), deutscher Skispringer

Siehe auch:

 Leyh